Aufsteiger steht für:
 Aufsteiger (Volleyball)
 Sportmannschaft, die in eine höhere Spielklasse wechselt, siehe Aufstieg (Sport)

Siehe auch:
 Der Aufsteiger
 homo novus